Hohe Straße 7 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Hohe Straße 7 (Prettin), Kulturdenkmal in Prettin, Sachsen-Anhalt
 Hohe Straße 7 (Quedlinburg), Kulturdenkmal in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt